ACT peut faire référence à :
 ACT, un examen d'entrée dans les universités aux États-Unis, comme le SAT ;
 ACT, un label de jazz allemand ;
 A.C.T, un groupe de rock progressif suédois ;
 Acceptance and commitment therapy (en français, thérapie d'acceptation et d'engagement) ;
 Administration du cadastre et de la topographie ;
 administration centrale tibétaine (ou gouvernement tibétain en exil) ;
  ;
 Allied Command Transformation (Commandement allié transformation), l'un des deux commandements stratégiques de l'OTAN ;
 American Canadian Tour, un organisateur de courses automobiles ;
 Applied Computer Techniques, une compagnie ayant produit la gamme d'ordinateurs Apricot ;
 arbre à cames en tête ;
 Atacama Cosmology Telescope, un projet de télescope destiné à l'observation des anisotropies du fond diffus cosmologique qui serait construit dans le désert d'Atacama ;
 Australian Capital Territory, soit territoire de la capitale australienne, selon la liste des codes des territoires australiens ;
 Assistance pour la passation des contrats de travaux, terme utilisé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics pour désigner la phase d'examen par la maîtrise d'œuvre des propositions avancées par les entreprises, dans le cadre de la loi MOP.
Association des Carabins de Tours, l'association des étudiants en médecine de l'Université de Tours.
Act!, un logiciel de gestion de la relation client (CRM) et une plate-forme d'automatisation du marketing, conçue pour et utilisée par les petites et moyennes entreprises, 

Domaine médical :
 Artemisinin-based combination therapy, des traitements antipaludiques combinant l'artémisinine à une autre molécule ;
 attelle cervico-thoracique.

Notes et références